Kozacy (Kozactwo, Kozaczyzna) – grupa społeczna
 Lista hetmanów kozackich
 Sicz Zaporoska
 Sicz Zadunajska
 Kozacy amurscy
 Kozacy astrachańscy
 Kozacy azowscy
 Kozacy buscy
 Kozacy czarnomorscy
 Kozacy dońscy
 Kozacy kubańscy
 Kozacy nadbajkalscy
 Kozacy nadwołżańscy
 Kozacy orenburscy
 Kozacy Siedmiorzecza
 Kozacy syberyjscy
 Kozacy terscy
 Kozacy ussuryjscy
 Kozacy zaporoscy
 Kozacy rejestrowi
 Hajdamacy
 Kozacy otomańscy
 Wojsko:
 Jazda kozacka – lekko i średniozbrojna jazda w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, używana zazwyczaj jako wsparcie husarii w XVI i XVII wieku
 Kozacy – średnioopancerzona jazda, od 1676 znana jako Pancerni
 Polscy Kozacy (niem. Die Polnische Kossacken) – niemieckie określenie polskiej jazdy znanej jako lisowczycy
 Wojsko kozackie – kozacka jednostka administracyjno-wojskowa wyższego rzędu w Imperium Rosyjskim.
 Literatura
 Kozacy – utwór literacki Lwa Tołstoja
 Seria gier komputerowych Kozacy:
 Kozacy: Europejskie boje
 Kozacy: Sztuka wojny
 Kozacy: Powrót na wojnę
 Kozacy II: Wojny Napoleońskie
 Kozacy 3